Street Angel (1928), een stomme film uit 1928
 Street Angel (1937), een Chinese film
 Street Angel (strip), een stripserie
 Street Angel (album), een album van Stevie Nicks uit 1994